Het Nederlands kampioenschap dammen 1980 werd gespeeld van dinsdag 8 t/m zaterdag 19 april (met een rustdag op zondag 13 april) in Bedum en telde 12 deelnemers. 
Zowel Jannes van der Wal als Rob Clerc en Harm Wiersma eindigden op de 1e plaats met 14 punten uit 11 partijen waardoor een barrage zou moeten uitmaken wie zich Nederlands kampioen mocht noemen.

Barrage om de titel
Wiersma trok zich terug voor de barrage. 
Van der Wal en Clerc speelden in november 1980 een tweekamp van 3 partijen maar ook die eindigde gelijk, in 3-3. 
Er werd een extra barrage georganiseerd in januari 1981 in Dordrecht. 
De 1e partij eindigde in remise. 
Omdat Van der Wal last had van het geroezemoes, vroeg hij aan de scheidsrechter om de rest van het tweekamp in een aparte ruimte te laten plaatsvinden. 
De scheidsrechter honoreerde dat verzoek niet waarop Van der Wal in de 2e partij voor sensatie zorgde door na 1 zet (34-29) remise aan te bieden. 
Doordat de laatste wedstrijd werd gewonnen door Clerc veroverde die de nationale titel.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1980
Dammen
Dammen